Национален отбор по волейбол на Южна Корея може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Южна Корея
 Женски национален отбор по волейбол на Южна Корея